Awanui bezeichnet in Neuseeland:
 Apanui (Neuseeland), Ortschaft in der Region Bay of Plenty
 Whānau-a-Apanui, Iwi der Māori
 Wepiha Apanui († 1880), Stammesführer der Māori